język vagla
 Piotr "VaGla" Waglowski